В статті подано список інтегралів Гаусівських функцій.

У цих виразах,

 

функція щільності стандартного нормального розподілу,

 

відповідна функція розподілу (де erf - функція помилки) та

 

T-функція Оуена.

В Оуена  є великий перелік інтегралів Гаусових функцій; нижче наведено лише деякі з них.

Невизначені інтеграли 

 
 
 
  
 

У цих інтегралах n !! є подвійним факторіалом: для парних n воно дорівнює добутку всіх парних чисел від 2 до n, а для непарних n це добуток усіх непарних чисел від 1 до n; додатково передбачається, що .

Визначені інтеграли

Примітки

Список літератури 
 

 
Ґаусова функція